Ташкентский областной комитет КП Узбекистана — орган управления Ташкентской областной партийной организацией, существовавшей в 1938—1991 годах.

Ташкентская область Узбекской ССР была образована 15.01.1938, с 1992 года Ташкентский вилайет.

29.01.1925-29.09.1926 — Ташкентская область в РСФСР.

Первые секретари обкома РКП(б) — ВКП(б) (1925—1927) 
01.1925-192. Икрамов Акмаль Икрамович

/1926-/ Таджиев, Абдулхай

12.1926-03.1927 Здобнов, Александр Зиновьевич

Первые секретари обкома (1938—1991) 
1938—1940 Федотов, Пётр Петрович

1940—1941 Турдыев Халил

1942—1946 Мавлянов Абдуразак

1946—1948 Джураев Хасан

1948—1949 Нурутдинов Сиродж

1949—1950 Токтобаев Азиз

1950—1951 Мухитдинов Нуритдин Акрамович

1951—1952 Махмудов Насыр

09.1952-02.1956 Алимов Ариф Алимович

1956-23.03.1959 Нурутдинов Сиродж

1959—1961 Гуламов Расул

02.1961-1963 Абдуразаков Малик Абдуразакович

1963-12.1964 (сельский) Абдуразаков Малик Абдуразакович

1963-12.1964 (промышленный) Каймаков Пётр Васильевич

12.1964-01.1970 Абдуразаков Малик Абдуразакович

01.1970-22.01.1985 Мусаханов Мирзамахмуд Мирзарахманович

22.01.1985-10.09.1988 Алимов, Тимур Агзамович

10.09.1988-28.10.1989 Миркасымов Мирахат Мирхаджиевич

28.10.1989-16.07.1991 Мамарасулов Салиджан

19.07.1991-14.09.1991 Сайдалиев, Сайфулла Давирович

См. также 
 Хоким области

Примечания 

Областные и окружные комитеты КП Узбекистана
Ташкентская область